Achel (plaats), een dorp in de Belgische provincie Limburg
Achel VV, voetbalclub uit het dorp Achel
Abdij van Achel (Achelse Kluis)
Achel (bier), een trappistenbier